Stamp est un patronyme anglais, dérivé de la ville d'Étampes en France, et qui pouvant désigner :
 Saint Stamp, saint catholique légendaire ;
 Josiah Stamp (1880-1941), économiste britannique ;
 Terence Stamp (1939 - ), acteur britannique ;
 Chris Stamp (1942 - 2012), frère du précédent, manager et producteur exécutif des Who de 1966 à 1973 ;
 Marian Stamp Dawkins (1945 - ), professeure d'éthologie ;
 Nicole Stamp (19?? - ), actrice canadienne ;
 Phil Stamp (1975 - ), footballeur anglais.

Voir aussi Stamp Act, Stamp Act (1765), Stamp Act Congress

Patronyme anglais